John Evershed – astronomo britannico
Evershed – cratere lunare